Kelvin peut désigner :
 la Kelvin, rivière écossaise traversant Glasgow ;
 William Thomson, mieux connu sous le nom de Lord Kelvin, physicien britannique reconnu pour ses travaux en thermodynamique ;
 le kelvin (symbole K), unité SI de température thermodynamique ;
 la sonde de Kelvin, un dispositif utilisé en électrochimie

Ces trois noms sont liés : la rivière a servi à former le titre du scientifique, qui a donné son nom à l'unité de température.

Patronyme 

 Ray Kelvin, entrepreneur britannique ;
 Harry Kelvin, grande source d'inspiration de J. J. Abrams et grand-père du réalisateur ;

Prénom 
 Kelvin Mateus de Oliveira, footballeur brésilien né en 1993 ;
 Kelvin Droegemeier, météorologue américain ;

Toponyme 

 Kelvin, quartier de Johannesburg en Afrique du Sud.
 Kelvin, zone non incorporée située dans le comté de Rolette, dans l’État du Dakota du Nord, aux États-Unis.